Шарлева́ль () — топоним:

 Шарлеваль — коммуна, департамент Буш-дю-Рон, Франция.
 Шарлеваль — коммуна, департамент Эр, Франция.